Mirror (palabra inglesa que significa ‘espejo’), hace referencia a varios artículos:

Informática 
Espejo (Internet), término con que se conoce a un sitio web que es una réplica exacta de otro.

Música 
Mirror (álbum de D'espairsRay)
Mirror Ball, álbum del músico canadiense Neil Young y el grupo de rock estadounidense Pearl Jam.
Mirrors (álbum de Peggy Lee) (1975)
Mirrors (álbum de Blue Öyster Cult) (1979)
Mirrors (álbum de Sandra) (1986)
Mirrors (álbum de Misery Signals) (2006)
Done with Mirrors, álbum de la banda estadounidense Aerosmith.
The Sham Mirrors, álbum de la banda noruega Arcturus.
«Mirror (canción)», del rapero estadounidense Lil Wayne.
«Mirror Mirror (canción de Diana Ross)»
«Mirror Mirror (canción de Blind Guardian)»
«Mirrors (canción de Justin Timberlake)»
«Mirrors (canción de Natalia Kills)»
«Man in the Mirror», canción del cantante estadounidense Michael Jackson
«Mirrors» (1978), canción de Sally Oldfield.

Cine 
Mirrors (película), de terror de 2008.
Mirror Mirror (película), de 2012, dirigida por Tarsem Singh y basada en Blancanieves.

Publicaciones 
Daily Mirror, tabloide británico de carácter sensacionalista.
Sunday Mirror, tabloide británico dominical, hermano del Daily Mirror.